Penny Lane – ulica w Liverpoolu
 Penny Lane – utwór muzyczny brytyjskiego zespołu The Beatles
 Penny Lane – album zespołu Penny Lane
 Penny Lane – polski zespół muzyczny